Чемпионат Федерации футбола Западной Азии 2012 года — 7-й розыгрыш Чемпионата Западной Азии по футболу. Турнир проходил в Кувейте с 8 по 20 декабря. Титул чемпиона защищала сборная хозяев турнира.

Схема проведения 
Одиннадцать сборных были поделены на три группы. В каждой группе команды играли друг с другом по одному матчу. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Победители каждой группы, а также лучшая по результатам команда, занявшая в своей группе второе место, выходили в полуфинал турнира. Поскольку в группе C играли три сборные, то для определения лучшей второй команды в группах А и В не засчитывались результаты матчей вторых команд со сборными, занявшими четвёртое место.

Стадионы

Участники 
В турнире принимали участие 11 сборных. Жеребьёвка прошла 16 сентября 2012 года в Эль-Кувейте. Все команды были распределены по четырём корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА на момент жеребьёвки (указан в скобках).

В группах А и В играли 4 команды, в группе С — три. Сборная Кувейта, как хозяйка турнира, возглавила группу А вне зависимости от рейтинга ФИФА.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Рейтинг команд, занявших вторые места 
Лучшая из команд, занявших вторые места в группах, проходила в стадию плей-офф. Матчи против команд, занявших четвёртые места в группах А и В, не учитывались.

Стадия плей-офф

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Чемпион

Бомбардиры 
4 гола
  Ахмад аль-Дуни
  Касим Саид
2 гола
  Джейси Оквунванне
  Юсеф Нассер

Ссылки 

Футбол в Азии в 2012 году
Декабрь 2012 года
2010-е годы в Кувейте
Международные соревнования по футболу в Кувейте
Международные спортивные соревнования в Кувейте